Ida regénye, Gárdonyi Géza regénye
 Ida regénye, a regényből készült 1934-es film
 Ida regénye, a regényből készült 1974-es kétrészes tévéfilm
 Ida regénye, a regényből készült 2022-es tévéfilm